Тверской дворец творчества детей и молодёжи — крупное учреждение дополнительного образования в Твери. Дворец является самым крупным многопрофильным образовательным учреждением города Твери и Тверской области. В настоящее время в детских творческих коллективах обучается около 3 500 воспитанников, трудовой коллектив Дворца насчитывает 155 человек.

Дворец имеет высокую востребованность как социально-культурный и образовательный центр. В 2008 году по результатам
своей деятельности Дворец на этапе Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования в Центральном
Федеральном округе, посвящённом 90-летию системы дополнительного образования в Российской Федерации, занял 1 место,
а две образовательные программы педагогов Дворца стали дипломантами Всероссийского конкурса авторских программ.

Основная цель деятельности ДТДМ определена как «развитие мотивации личности к познанию и творчеству посредством реализации дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.»

ДТДМ расположен в Центральном районе Твери на проезде Дарвина, д.3. При Дворце находится Детский парк.

История 
Калининский Дворец пионеров и школьников открылся 12 марта 1939 года. В 1979 году было построено новое здание общей
площадью 8367 м²., которое располагает 63 помещениями для кружковой работы и массовых мероприятий, мастерскими,
спортивным и киноконцертным залами, танц-фойе, обсерваторией, планетарием, библиотекой и музеем.

В 1992 году Дворец пионеров и школьников был переименован во Дворец детей и молодёжи, а в 2000 году — во Дворец творчества детей и молодёжи (ДТДМ).

Структура ДТДМ

Отделение дошкольного образования 
 Математическая логика
 «Играем пальчиками» — развитие мелкой моторики рук
 «Буратино» — театрализованная деятельность
 Ритмика
 Общая физическая подготовка
 Конструирование
 Английский язык (платные группы)
 Ознакомление с окружающим миром
 Развитие логического мышления
 Развитие речи

Отдел музыкального воспитания 
 Студия авторской песни
 «Русичи» — фольклорный ансамбль (вокал, хореография, инструменты)
 «Галактика» — молодёжная студия гитары
 «Созвездие» — вокальный ансамбль
 «Kantabile»- академический вокал
 «Сказка» — музыкальный театр
 «AZART» — Инструментально-шумовой ансамбль
 «Ривьера» — студия гитарной музыки
 «Тверские фанфары» — ансамбль трубачей
 «Дефиле-парад» — ансамбль барабанщиц
 Духовой оркестр
 Детский вокальный ансамбль
 «Ласточки» — группа гармоничного развития (платные группы)

.ж.ю

Отдел физической культуры, спорта и туризма 
 Настольный теннис
 «Путь к красоте» — художественная гимнастика
 «Каскад» — коллектив спортивной акробатики
 «Ритмы радости» — коллектив бального танца
 Дзюдо
 «Эдельвейс» — фитнес-студия
 Спортивный туризм с элементами скалолазания
 «Коммандос» — военно-патриотический клуб
 Общая физическая подготовка
 Дартс-клуб
 Фитнес, тренажерный зал (платные группы)

Отдел художественного воспитания 
 «Ультрамарин» — студия изобразительного искусства
 «Романтики» — образцовый театр танца (на конкурсной основе)
 «Амадей» — детский музыкальный театр (на конкурсной основе)
 «Локон плюс» — имидж-студия парикмахерского искусства
 «Данс Сити» — студия современного танца (на конкурсной основе)
 Школа спортивного бального танца (на конкурсной основе)
 «Мистерия» — детский театр-студия (платные группы)
 Студия изобразительного искусства (платные группы)
 Основы базовой хореографии (платные группы)

Школа лидеров «Содружество» 
 Клуб «Психология общения»
 Клуб юного журналиста
 Клуб организаторов досуга
 Клуб вожатых

Отдел технического творчества 
 Мастерская радиотехники и электроники
 Мастерская судомоделирования
 Мастерская автомоделирования
 Мастерская начального технического моделирования

Обсерватория ДТДМ 
Астрономическое движение в Твери берёт своё начало в 50-х годах XX века. Тогда в старом здании Дворца Пионеров
появился первый планетарий. Тогда же был организован кружок астрономии. До 80-х годов, наблюдения в ДТДМ проводились
на базе обсерватории Тверского Государственного университета. В новом здании ДТДМ была предусмотрена собственная обсерватория, куда был установлен 125-мм рефрактор АВР-3, переданный из ТГУ.
В настоящий момент данная обсерватория является единственной действующей в Твери, на базе которой проводятся визуальные наблюдения и астрофотография.

Планетарий ДТДМ 
Первый планетарий в Твери был открыт 30 ноября 1957 года в старом здании Дворца Пионеров. Новый планетарий был открыт в 1979 году, вместе с новым зданием Дворца. Диаметр купола составляет 6 метров, планетарий рассчитан на 45 мест. В планетарии используется проектор звездного неба Skymaster ZKP-1 производства немецкой фирмы «Carl Zeiss».

Стратегия и направления развития 
Отмечается, что ДТДМ необходимо переводить в новое качество. Дворец детей и молодёжи должен соответствовать
современным представлениям о дополнительном образовании. При этом, первоочередная задача в его развитии — сохранить
уникальный творческий фонд — коллективы, кружки, секции, расширить охват детской аудитории, в том числе, и за счёт
районов Тверской области. Отмечается необходимость современных кружки для детей — с учётом их сегодняшних интересов.
Помимо этого, на базе ДТДМ должен быть создан региональный методический центр по детскому и молодёжному творчеству,
который сможет развернуть эту работу в целом по области.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Тверского Дворца творчества детей и молодежи

Образование в Твери
Дворцы и дома культуры Твери
Дворцы и дома молодёжи России